Futuropolis est le titre d'une bande dessinée créée par René Pellos en 1937, dont le scénariste est René Thèvenin sous le nom de Martial Cendres ;
Futuropolis est également le nom d'une libraire  devenue une maison d'édition de bandes dessinées française ;
 Futuropolis: Impossible Cities of Science Fiction and Fantasy, livre de vulgarisation scientifique de Robert Sheckley, publié en 1978.
 Futuropolis est également le nom d’une des attractions du futuroscope. Spécialement pour les enfants, elle comprend une vingtaine de manège pour les plus petit.